Булдынка — топоним

 Булдынка — хутор в Новозыбковском районе Брянской области
 Булдынка (Коминтерновский район) - село
 Булдынка (река) - приток реки Ипуть